Lightning Bolt steht für:

 Lightning Bolt (Band), US-amerikanische Band
 Lightning Bolt (Lightning-Bolt-Album), Musikalbum der Band Lightning Bolt
 Lightning Bolt (MGM Grand Adventures), eine ehemalige Achterbahn
 Lightning Bolt (Pearl-Jam-Album), Musikalbum der Band Pearl Jam